Bàsquet:
 Copa de les Nacions de bàsquet masculí
 Copa de les Nacions de bàsquet femení
 Futbol:
 Copa de Nacions, coneguda oficialment com a Nations Cup, 4 Associations' Tournament o Celtic Cup
 Hoquei patins:
 Copa de les Nacions d'hoquei patins masculina
 Motocròs:
 Copa de les Nacions de motocròs, coneguda oficialment com a Coupe des Nations
 Tennis:
 Copa del Món de tennis, coneguda oficialment com a World Team Tennis